Светско првенство у рвању је међународно такмичење у организацији Међународне рвачке федерације ФИЛА. Од свог оснивања 1904 одржавају се светска првенства у рвању грчко-римским стилом којем је додато 1951. такмичење слободним стилом у мушкој, а 1987. и у женској конкуренцији. 

Првенства се одржавају сваке године, осим у олимпијским годинама, годинама кад се одржавају Летње олимпијске игре.

До 2003. постојала су три засебна првенства за сваки стип посебно у мушкој и женско првенство. Обично су се одржавала у три разна града у три државе. Од 2003. одржавају се комбинована првенства на једном месту.

Такмичења

Слободни стил - мушкарци

Грчко-римски стил — мушкарци

Слободни стил — жене

Комбинована првенства

Укупан биланс појединачних медаља 1904—2014

Укупан биланс екипних титула 1904—2014

Вишеструки освајачи медаља 
У овој табели се налазе рвачи који су на светским првенствима освојили најмање 5 златних медаља закључно са СП 2014.

Слободан стил - мушкарци

Грчко-римски стил - мушкарци

Слободни стил - жене

Референце 
 ФИЛА датабаза

Светска првенства
Рвање